Instituto Brasileiro de Museus
Instituto Brasília Ambiental

Desambiguações de siglas